I comuni della Navarra sono pari a 272.

Lista

Collegamenti esterni 
Instituto Nacional de Estadística

Navarra